Алалыкин — фамилия. Известные носители:

 Алалыкин, Владимир Викторович (1873 — ?) — русский военный деятель.
 Алалыкин, Данил Максимович (род. 2001) — российский хоккеист.
 Алалыкин, Темир (XVI век) — сын боярский из Суздаля.

См. также 
 Алалыкины — русский дворянский род.